Australian Open steht für:

 Australian Open, Tennisturnier
 Australian Open (Badminton), Badmintonturnier
 Australian Open (Bogenschießen), Bogenschießenturnier
 Australian Open (Golf)
 Australian Open (Squash), Squashturnier
 Australian Open (Tischtennis), Tischtennisturnier
 Australian Goldfields Open, Snookerturnier